Зелёная Роща — село (с 1949 по 2004 г. — посёлок городского типа) в Лениногорском районе Татарстана. Центр муниципального образования сельское поселение Зеленорощинское.

География 
Село расположено на реке Шешма, в 37 км к юго-западу от г. Лениногорск.

История 
Основано в середине 1940-х годов как посёлок при Шугуровском нефтепромысле. С 24.12.1949 статус посёлка городского типа. До 1955 г. входило в состав Шугуровского района, затем Лениногорском.

Население 

Национальный состав по переписи 1989: татары — 66,5 %, русские — 15,9 %, мордва — 14,1 %.

Инфраструктура 
Село находится недалеко от границы с Самарской областью. В окрестностях поселения развита традиционная нефтедобыча. В селе имеются средняя образовательная школа, детский сад, дом культуры, библиотека, мечеть.

Примечания 

Населённые пункты Лениногорского района
Бывшие посёлки городского типа Татарстана